Osoby noszące nazwisko Tawakkoli
 Bahram Tawakkoli (ur. 1953) – irański piłkarz wodny
 Dżahangir Tawakkoli (ur. 1946) – irański piłkarz wodny
 Hosejn Tawakkoli (ur. 1978) – irański sztangista